Laze Biose – gruppo musicale poi divenuto Uochi Toki
Laze Biose – album degli Uochi Toki